Teutsch este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

  (1669-1730), medic sas din Transilvania, consilieri, conte saxon și psalmistul
  (1832-1908), producător de sticlă, și om politic german
 Friedrich Teutsch (1852-1933), episcop și istoric sas din România
   (n. 1956), hidrogeolog german
 Georg Daniel Teutsch (1817-1893), episcop evanghelic sas din Transilvania
  (1876-1966), teolog, și om politic german (DNVP, CSVD, NSDAP)
  (n. 1942), pictor, artist grafic și ilustrator german
 Hans Mattis-Teutsch, , (1884-1960), artist expresionist: pictor, sculptor, grafician
  (1898-1977), om politic german (DemP, FDP)
  (n. 1964), jurnalist și autor german
  (1702-1770), pastor luteran sas din Transilvania
 Julius Teutsch (1867-1936), istoric și etnolog
 Leo Teutsch (1929-1961), clasic arheolog german
 Samuel Teutsch (1792-1862)
 Traugott Teutsch, , (1829-1913), director de școală și scriitor de etnie germană din Transilvania

Vezi și 
 Deutsch
 Szász, Sasu
 

Nume de familie germane
Nume de familie din Transilvania
Sași transilvăneni